Suczki ist der Name dreier Orte in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Suczki (Ełk) (Sutzken, 1934–1945 Morgengrund, Kreis Lyck/Ostpreußen)
 Suczki (Gołdap) (Sutzken, 1933–1945 Hitlershöhe, Kreis Goldap/Ostpreußen)
 Suczki (Węgorzewo) (Sutzken, 1938–1945 Sutzen, Kreis Gerdauen/Ostpreußen)